The Thief steht für:

 The Thief (1914), US-amerikanischer Film von Edgar Lewis 
 The Thief (1920), US-amerikanischer Kurzfilm von Charles Giblyn 
 The Thief, Originaltitel von Ich bin ein Atomspion, US-amerikanischer Film von Russell Rouse (1952)